La damigella di Bard, commedia di Salvator Gotta (1936)
La damigella di Bard, film tratto dalla precedente commedia, con Emma Gramatica nei panni della protagonista (1936)